

Сахалінка — присілок, Первомайський район, Томська область
 Сахалінка — селище, Первомайський район, Томська область